Emil Wiechert (1861-1928), géophysicien allemand ;
 Ernst Wiechert (1887-1950), écrivain allemand.

De plus :
 les potentiels de Liénard–Wiechert, en électrocinétique, ont été étudiés par Alfred-Marie Liénard et Emil Wiechert ;
 le sismographe Wiechert a été introduit par Emil Wiechert ;
 le  ou modèle de Maxwell généralisé est un modèle linéaire en viscoélasticité ;
 le  sur la lune a été nommé en l'honneur d'Emil Wiechert ;
 la  est une distinction en géophysique.